Schloss Falkenberg steht für folgende Bauwerke:

 Schloss Falkenberg (Wabern) in Wabern-Falkenberg, Hessen
 Schloss Falkenberg (Klagenfurt am Wörthersee), Kärnten
 Schloss Falkenberg (Moosach), Bayern
 Schloss Falkenberg (Niemodlin) in Niemodlin (dt. Falkenberg), Oberschlesien
 Schloss Falkenberg (Pyritz) Landkreis Pyritz, in Polen

Siehe auch:
 Burg Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Burg Falkenberg (Moosach), abgegangene Burg in Moosach (Landkreis Ebersberg), Bayern
 Ruine Falkenberg (Wabern), Hessen
 Burgruine Falkenberg (Zierenberg) bei Zierenberg, Hessen
 Gut Falkenberg, Schleswig-Holstein
 Schloss Falkenburg